Esta é uma lista de bairros da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

 Alpes do Vale
 Boa Saúde
 Boa Vista
 Canudos
 Centro 
 Diehl
 Guarani
 Hamburgo Velho
 Ideal
 Industrial
 Liberdade
 Lomba Grande
 Jardim Mauá
 Operário
 Ouro Branco
 Pátria Nova
 Petrópolis
 Primavera
 Rio Branco
 Rincão
 Rondônia
 Roselândia
 Santo Afonso
 São Jorge
 São José
 Vila Nova
 Vila Rosa

Novo Hamburgo